Sulpicia (vers 69 - 14 av. J.-C.) est l'épouse de Lucius Cornelius Lentulus Cruscellio.

Sulpicia est le nom de deux poétesses de l'Empire romain :

 Sulpicia est la seule Romaine connue dont la poésie nous est parvenue. Elle vécut à l’époque d’Auguste, et est peut-être fille de Servius Sulpicius Rufus, orateur et poète, ami de Cicéron, mais cette parenté relève de l'hypothèse.
 Sulpicia, est une poétesse romaine active pendant le règne de Domitien.
 Sulpicia est le nom d'un genre d'insectes hétéroptères (punaises) de la famille des Coreidae.

Prénom féminin
Prénom latin